Adriatic ist der Name:

 des Schiffs Adriatic (Schiff, 1872)
 des Schiffs Adriatic (Schiff, 1907)
 der Fluggesellschaft Air Adriatic
 frühere amerikanische Bauartbezeichnung für Dampflokomotiven der Achsfolge 1'C2', siehe :Kategorie:Dampflokomotive Achsfolge 1C2